Alexander Harvey II, een Amerikaans rechter
 Alex Harvey (Schots muzikant), rockartiest, bekend van de Sensational Alex Harvey Band
 Alex Harvey (Amerikaans muzikant), een countryzanger, met name bekend van het liedje "To make my life beautiful"
 Alex Harvey (album), het debuutalbum van deze muzikant, uit 1971
 Alexander Harvey (album), het derde album van deze muzikant, uit 1974
 Alex Harvey (sporter), een Canadees langlaufer en wielrenner